

События

Произведения 
 Д. Д. Шостакович — Симфония № 6.
 А. В. Александров — «Гимн партии большевиков» (слова В. И. Лебедева-Кумача), музыка которого была впоследствии использована в Гимне России (2000 год).

Выпущенные альбомы 
 Louis Armstrong In The Thirties, vol.1 (Луи Армстронг)
 Summertime (Сидней Беше)

Премьеры 
 5 февраля — премьера оперы Карла Орфа «Луна» в Баварской государственной опере.

Родились

Январь 
 4 января — Олег Непомнящий (ум. ) — советский и российский музыкальный продюсер и концертный директор
 17 января — Владимир Сафаров (ум. ) — советский и узбекистанский джазмен, журналист, писатель и историк футбола
 19 января — Фил Эверли (ум. ) — американский певец и музыкант, участник группы The Everly Brothers
 20 января — Валерий Успенский (ум. ) — советский и российский хоровой дирижёр и музыкальный педагог
 27 января — Ашуг Адалят (ум. ) — советский и азербайджанский ашуг

Февраль 
 2 февраля — Виталий Филиппенко (ум. ) — советский и украинский композитор
 9 февраля — Барри Манн — американский пианист и автор песен
 11 февраля — Джерри Гоффин (ум. ) — американский автор песен
 12 февраля — Рэй Манзарек (ум. ) — американский музыкант, клавишник группы The Doors
 13 февраля — Анатолий Капустин (ум. ) — советский и украинский оперный певец (тенор)
 14 февраля —  (ум. ) — американский музыкант, автор песен и музыкальный продюсер
 21 февраля — Ниёле Амбразайтите (ум. ) — советская и литовская оперная певица (меццо-сопрано)
 23 февраля — Геннадий Абрамов (ум. ) — советский и российский артист балета, хореограф и танцевальный педагог
 28 февраля — Джон Фэи (ум. ) — американский гитарист

Март 
 2 марта — Ирина Богачёва (ум. ) — советская и российская оперная и камерная певица (меццо-сопрано)
 17 марта — Клаус Овчарек (ум. ) — австрийский оперный певец (тенор) и актёр
 22 марта — Жанна Владимирская (ум. ) — советская и американская актриса, журналистка и радиоведущая
 26 марта — Тамара Агапова (ум. ) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано)

Апрель 
 1 апреля —  — американский певец и автор песен, вокалист группы The Isley Brothers
 2 апреля — Марвин Гэй (ум. ) — американский певец и музыкант
 5 апреля —  (ум. ) — американский музыкант, вокалист группы The Miracles
 10 апреля — Теймур Мустафаев (ум. ) — советский и азербайджанский певец
 16 апреля — Дасти Спрингфилд (ум. ) — британская певица
 21 апреля —  (ум. ) — британский композитор и пианист
 27 апреля — Хэмиш Милн (ум. ) — британский пианист и музыковед

Май 
 11 мая — Фридель фон Вангенхайм (ум. ) — немецкий актёр, драматург и поэт-песенник
 14 мая —  (ум. ) — американский певец
 18 мая — Азарий Мессерер (ум. ) — советский и американский журналист, переводчик и пианист
 20 мая — Раиса Котова (ум. ) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано) и музыкальный педагог
 27 мая — Дон Уильямс (ум. ) — американский кантри-певец,  музыкант и автор песен
 28 мая — Юрий Серебряков (ум. ) — советский и российский дирижёр и музыкальный педагог
 30 мая — Мариза Солинас (ум. ) — итальянская актриса и певица

Июнь 
 2 июня —  (ум. ) — американский композитор и дирижёр
 4 июня — Владимир Терешков (ум. ) — советский и российский оперный певец и музыкальный педагог
 6 июня
 Луи Андриссен (ум. ) — нидерландский композитор, историк и теоретик музыки
 Эргюдер Йолдаш (ум. ) — турецкий композитор и аранжировщик
 7 июня — Эри Клас (ум. ) — советский и эстонский дирижёр и музыкальный педагог
 9 июня — Ольга Войнова-Павловская (ум. ) — советская и украинская певица
 18 июня — Олег Янченко (ум. ) — советский и российский органист и композитор
 24 июня
 Георгий Бадев (ум. ) — болгарский скрипач и музыкальный педагог
 Светлана Сидорова (ум. ) — советская и российская балерина и педагог

Июль 
 2 июля —  (ум. ) — американский певец, вокалист группы The Temptations
 4 июля — Юрий Малинин (ум. ) — советский и украинский певец
 7 июля — Елена Образцова (ум. ) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано), актриса и музыкальный педагог
 10 июля — Мэвис Стэплс — американская певица, вокалистка группы The Staple Singers
 13 июля — Валерий Куринский (ум. ) — советский и украинский поэт-песенник и писатель
 14 июля
 Эдуард Бруннер (ум. ) — швейцарский кларнетист
 Карел Готт (ум. ) — чехословацкий и чешский эстрадный певец
 16 июля — Дениз Ласаль (ум. ) — американская блюзовая певица, автор песен и музыкальный продюсер
 17 июля — Мильва (ум. ) — итальянская певица, актриса и телеведущая
 18 июля — Дион Димуччи — американский певец
 21 июля — Ким Фоули (ум. ) — американский певец, автор песен и музыкальный продюсер

Август 
 4 августа —  (ум. ) — американский ритм-н-блюзовый певец
 6 августа — Юрий Григорьев (ум. ) — советский и российский оперный певец (баритон) и музыкальный педагог
 11 августа — Аттила Бозай (ум. ) — венгерский композитор и музыкальный педагог
 18 августа — Геннадий Пискунов (ум. ) — советский и российский оперный певец (бас)
 19 августа — Джинджер Бейкер (ум. ) — британский рок-музыкант и автор песен, барабанщик группы Cream
 21 августа — Джеймс Бёртон — американский гитарист
 27 августа
  (ум. ) — американский певец, вокалист группы Gladys Knight & the Pips
 Бьярне Фискум (ум. ) — норвежский скрипач
 31 августа —  (ум. ) — американский музыкант, барабанщик группы The Crickets

Сентябрь 
 5 сентября — Александр Жуковский (ум. ) — советский и российский хоровой дирижёр и педагог
 9 сентября — Збигнев Намысловский (ум. ) — польский джазовый музыкант
 10 сентября — Элизабет Хойнацка (ум. ) — польская и французская клавесинистка
 22 сентября — Александр Костин (ум. ) — советский и украинский композитор

Октябрь 
 5 октября — Мари Лафоре (ум. ) — французская и швейцарская певица и актриса
 24 октября — Мадалена Иглезиаш (ум. ) — португальская певица
 30 октября
 Грейс Слик — американская певица, вокалистка групп Jefferson Airplane и Jefferson Starship
  — американский певец, автор песен и музыкальный продюсер

Ноябрь 
 1 ноября — Леонид Тепляков (ум. ) — советский и российский дирижёр
 8 ноября — Лайла Киннунен (ум. ) — финская певица
 10 ноября —  (ум. ) — американский певец и музыкант, гитарист группы The Blue Caps
 13 ноября — Боб Тутуполи (ум. ) — индонезийский певец
 17 ноября
 Юрий Ремесник (ум. ) — советский и российский поэт-песенник
 Виктор Татарский (ум. ) — советский и российский теле- и радиоведущий, автор и ведущий радиопрограммы «Встреча с песней»
 23 ноября — Бетти Эверетт (ум. ) — американская певица
 26 ноября — Тина Тёрнер — американская певица, автор песен и танцовщица
 28 ноября — Севда Ибрагимова (ум. ) — советский и азербайджанский композитор и музыкальный педагог
 30 ноября — Вальтер Веллер (ум. ) — австрийский скрипач и дирижёр

Декабрь 
 8 декабря — Джерри Батлер — американский певец, вокалист группы The Impressions
 9 декабря —  — американский певец, вокалист групп Little Anthony and the Imperials и The O’Jays
 15 декабря —  — британский музыкант, вокалист и барабанщик группы The Dave Clark Five
 17 декабря — Эдди Кендрикс (ум. ) — американский певец, вокалист группы The Temptations
 21 декабря — Карлуш ду Карму (ум. ) — португальский певец
 26 декабря — Фил Спектор (ум. ) — американский музыкальный продюсер и автор песен
 29 декабря — Эд Брюс (ум. ) — американский кантри-музыкант, композитор и актёр

Без точной даты 
 Лилиана Петрович (ум. ) — югославская и сербская певица
 Билкис Ханум (ум. ) — пакистанская певица

Скончались 
 8 февраля — Владимир Алексеев (77) — русский и советский театральный режиссёр, либреттист, театральный педагог и переводчик
 6 марта — Станислао Гастальдон (77) — итальянский композитор
 13 марта — Александр Антоновский (75) — русский и румынский оперный певец (бас) и музыкальный педагог
 21 марта — Эвальд Аав (39) — эстонский композитор и хоровой дирижёр
 31 марта — Иа Каргаретели (71/72) — грузинский композитор, фольклорист, певец и педагог
 21 апреля —  (49) — американский поэт-песенник и певец
 2 мая — Чарльз Вудхаус (59/60) — британский скрипач, композитор и дирижёр
 24 мая — Карл Войчах (75) — немецкий дирижёр и композитор
 2 июня — Энрике Фернандес Арбос (75) — испанский скрипач, дирижёр и композитор
 23 июня — Александр Алексеев (43) — русский и советский оперный певец (лирический тенор)
 22 июля — Пьетро Боккаччини (95) — итальянский пианист и музыкальный педагог
 18 августа — Фридрих Макс Антон (62) — немецкий дирижёр, композитор и музыкальный педагог
 28 августа — Геннадий Воробьёв (21) — советский чувашский пианист и композитор
 25 сентября — Альфред Воткенн (72) — бельгийский музыковед и музыкальный библиограф
 27 сентября — Любовь Блок (57) — русская и советская актриса и балетовед
 17 октября — Евгений Браудо (57) — русский и советский музыковед и музыкальный педагог
 11 ноября
 Леонид Бекман (68) — русский и советский биолог, агроном и музыкант-любитель, автор музыки песни «В лесу родилась ёлочка»
 Борис Борисов (66/67) — русский и советский актёр, певец и композитор
 23 ноября — Артур Боданцки (61) — австро-венгерский и американский дирижёр
 1 декабря — Васил Стоин (58) — болгарский музыковед, фольклорист и педагог
 22 декабря — Ма Рейни (53) — американская блюзовая певица
 без точной даты
 Александр Блюм (53/54) — русский и советский скрипач и альтист
 Вячеслав Богданович (60/61) — белорусский религиозный и общественно-политический деятель, иконописец, живописец и композитор
 Николай Выгодский (38/39) — советский композитор, музыкальный педагог, музыковед, пианист и органист

См. также